Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2017 – 83. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 28 listopada a 5 grudnia 2017 roku w amerykańskim Anaheim, zastępując malezyjski stan Penang z powodu wycofania się z organizacji tych zawodów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Przypisy

Bibliografia 
   [dostęp 15 grudnia 2017].

Linki zewnętrzne 
 Informacja o zmianie organizatora na stronie eurosport.onet.pl 
   [dostęp 15 grudnia 2017].

2017
2017 w sporcie
2017 w Kalifornii
Sport w Kalifornii